Территория штата Тасмания разделена на 29 районов местного самоуправления, включающие в себя города и населённые пункты.

Основными типами этих районов являются: 
 сити () — 6 районов;
 муниципалитеты () — 23 районов. 

География Тасмании
Списки:Тасмания
Тасмания